Midge Ure, właśc. James Ure (ur. 10 października 1953 w Cambuslang, Lanarkshire w Szkocji) – brytyjski wokalista, gitarzysta, autor tekstów, producent muzyczny i reżyser.

Życiorys 
W 1979 roku grał w zespole Thin Lizzy (później współpracował też z liderem zespołu Philem Lynottem), a w latach 1979–1986 i od 2008 jest członkiem zespołu Ultravox.

Współpracował też m.in. z Kate Bush, Visage, Schiller i Slik.

Ure był współorganizatorem akcji Live Aid i współtwórcą (wraz z Bobem Geldofem) przeboju Do They Know It’s Christmas?. Współorganizował Live 8 wraz z Bobem Geldofem. Jest niepijącym alkoholikiem po odwyku, do czego przyznał się w autobiografii If I Was.

Dyskografia

Single

Albumy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna artysty 

Brytyjscy producenci muzyczni
Brytyjscy gitarzyści rockowi
Członkowie Thin Lizzy
Szkoccy wokaliści
Szkoccy gitarzyści
Laureaci Ivor Novello Awards
Urodzeni w 1953